Krug är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arnold Krug (1849–1904), tysk pianist och kompositör
 August Otto Krug (1805–1867), tysk jurist
 Barbara Krug (född 1956), östtysk kortdistanslöpare
 Diederich Krug (1821–1880), tysk pianist och kompositör
 
 
 Herbert Krug (1937–2010), västtysk ryttare
 Manfred Krug (1937–2016), tysk skådespelare och sångare
 Torey Krug (född 1991), amerikansk ishockeyspelare
 Wilhelm Traugott Krug (1770–1842), tysk filosof

Se även 

 Champagne Krug

Tyska efternamn